Nylons ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Chris Streams und des Labels Third Degree Films. Die Reihe wird dem Genre Fetisch und "Pantyhose & Stockings" zugeordnet. In den Szenen tragen die Darstellerinnen Nylonstrümpfe.

Darsteller 
Nylons 1 (2006): Mick Blue, Alektra Blue, Franco Roccaforte, Kid Jamaica, Toni Ribas, Pat Myne, David Perry, Mya Diamond, Sabrina Rose, Valentina Velasquez, Marsha Lord
Nylons 2 (2007): Nikki Benz, Audrey Bitoni, Steve Holmes, Erik Everhard, Mark Wood, Lee Stone, Marco Banderas, John Strong, Jennifer Dark, Agatha Cristine, Donna Doll
Nylons 3 (2008): Mick Blue, Amy Ried, Lee Stone, John Strong, Holly Wellin, Rhylee Richards, Emilianna, Steven French, Rossi, Gabriella
Nylons 4 (2008): Tori Black, James Deen, Mark Wood, Lee Stone, John Strong, Savannah Stern, Abby Rode, Carmen McCarthy, Eden Adams
Nylons 5 (2009): Sasha Grey, Shawna Lenee, Mark Wood, Lee Stone, Madelyn Marie, John Strong, Mr. Pete, Nika Noire, Cassidy Morgan
Nylons 6 (2009): Sadie West, Lexi Belle, Seth Gamble, Mark Wood, McKenzie Lee, John Strong, Mr. Pete, Anthony Rosano, Ryder Skye, Brooke Belle
Nylons 7 (2010): Sarah Vandella, Tanya Tate, Juelz Ventura, Mark Wood, Andy San Dimas, John Strong, Mr. Pete, Amy Brooke, Denis Marti
Nylons 8 (2010): Chanel Preston, Asa Akira, Lily LaBeau, Erik Everhard, Mark Wood, Eva Karera, Aleska Diamond, Toni Ribas, Pat Myne, Mr. Pete
Nylons 9 (2012): Kendall Karson, Erik Everhard, Mark Wood, Alexis Monroe, Nikki Delano, Bill Bailey, Pressley Carter, Allison Star
Nylons 10 (2012): Capri Cavanni, James Deen, Mark Wood, Tommy Pistol, John Strong, Sadie Holmes, Cameron Dee, Tiffany Tyler, Maia Davis
Nylons 11 (2013): Dani Daniels, Mick Blue, Mark Wood, Rilynn Rae, John Strong, Anthony Rosano, Belle Noire, Kristen Jordan, Anita Toro
Nylons 12 (2013): Riley Reid, Romi Rain, Jessa Rhodes, Tyler Nixon, Mark Wood, Presley Hart, Tommy Pistol, John Strong
Nylons 13 (2014): Sarah Shevon, Veruca James, Derrick Pierce, Tommy Pistol, Bill Bailey, Anna Morna, Will Powers, Delilah Davis
Nylons 14 (2014): Whitney Westgate, Mark Wood, John Strong, Dava Foxx, Mr. Pete, Madelyn Monroe, Daisy Ducati, Will Powers

Auszeichnungen 
2012: AVN Awards - Best Foot/Leg Fetish Release (Folge 8)

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film